

Conceito 
O Desfile das escolas de samba de maquete é uma manifestação carnavalesca competitiva, em formato de parada de maquetes, inspiradas em escolas de samba originais. As entidades participantes dos eventos são denominadas escolas de samba de maquete .

Desde 2014 as competições ocorrem por meio de transmissões de vídeos dos desfiles pela internet . Embora as maquetes ainda possam ser visitadas em exposições físicas, a transcendência para o ambiente virtual aumentou a visibilidade do evento e o desfile passou a ser considerado uma manifestação carnavalesca virtual. Contudo, as escolas de samba de maquete não devem ser confundidas com as escolas de samba virtuais, embora algumas agremiações tenham migrado de uma categoria para outra, ou mesmo mantido as duas personalidades recreativas.

História 
Renato Cabral e William Aniceto Ferreira foram os primeiros artistas que se tem notícia a montarem maquetes carnavalescas. Ambos possuíam 14 anos quando começaram nessa arte .

Renato Cabral se inspirou, em 1978, ao visualizar a concentração da escola de samba Arranco, a realizar a primeira maquete, com finalidade de treinamento na arte carnavalesca. Com a carreira no Carnaval real se consolidando, Renato Cabral faz em 1984 sua última maquete, antes de uma pausa. Depois disso, só voltaria à arte de maquete em 2016 . O trabalho do artista chegou a atingir visibilidade, por meio de uma matéria realizada pela TV Manchete em 1984.

Ainda em 1984, William Ferreira deu início a seu trabalho com elaboradas maquetes carnavalescas inspiradas em miniaturas que fazia desde criança, com finalidade de lazer. As maquetes eram acompanhadas de sambas que ele mesmo compunha. William conseguiu levar suas escolas de samba de maquete para exposições, inclusive atraindo cobertura de mídias como o Jornal O Globo e a Rádio Rio de Janeiro .  

Mais artistas passaram a se dedicar ao carnaval de maquete, e as iniciativas de reunião em ligas competitivas teve início nas décadas seguintes. Em 13 de maio de 1999 foi fundada a ADESM (Associação Das Escolas de Samba de Maquete), e o primeiro desfile competitivo ocorreu em 2000, com a participação de 12 agremiações fundadoras: G.R.E.S.M. União Metropolitana, G.R.E.S.M. Acadêmicos de Vila Imperial, G.R.E.S.M. Imperatriz de Paraty, G.R.E.S.M. Império de Petrópolis, G.R.E.S.M. Colibri, G.R.E.S.M. Acadêmicos da Ilha, G.R.E.S.M. Mocidade Independente do Leme, G.R.E.S.M. Unidos do Boa Vista, G.R.E.S.M. União da Gávea, G.R.E.S.M. Unidos das Acácias, G.R.E.S.M. Águia Dourada e G.R.E.S.M. Encantado de Pilares. O primeiro desfile foi marcado por homenagens das escolas de maquetes aos 500 anos do Brasil.

A Liga Atualmente Independente da Mini Escolas de Samba (LAIMES) informa ter sido fundada em 1 de agosto de 2012. Desde 2014, a União das Escolas de Samba de Maquete (UESM) também organiza desfiles realizados duas vezes ao ano (abril e outubro) e após as transmissões oficiais os vídeos continuam disponíveis ao longo de todo o ano através do YouTube.

Dinâmica 
As agremiações são formadas por grupos de artesãos que reproduzem desfiles reais em menor escala, com bonecos ocupando o lugar dos componentes e alegorias construídas em tamanho reduzido (mínimo de 15 centímetros). Os quesitos seguem os mesmos dos desfiles de Carnaval, exceto bateria e samba-enredo: harmonia, enredo fantasias, alegorias, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente e evolução. Estes três últimos, que são julgados por passos e movimentos, têm de ser feitos por meio de animação em stop-motion. Os desfiles são transmitidos no site oficial e redes sociais das ligas.

Segundo a UESM, as apresentações devem ser “construídas a partir da utilização de maquetes e bonecos em miniatura que simula, adapta e recria o modelo de desfile das escolas de samba do carnaval real”.

Nas maquetes, bonecos ocupam o lugar dos componentes e alegorias são construídas em tamanho 25 vezes menor.

Regras 
 Os enredos devem ser autorais, mas o samba-enredo pode ser reeditado de escolas reais com prévia autorização; 
 As fantasias são modeladas para bonequinhos com no mínimo quinze centímetros de altura;
 Em relação ao "sambódromo", ele é montado pelo próprio participante, e deve atender a determinadas normas, como ser feita de isopor, e ter a extensão mínima de 2 metros de comprimento por 30 cm de largura. 
 O vídeo precisa ter um tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 30 minutos.
 Quesitos avaliados: os mesmos do Carnaval tradicional (exceto bateria e samba-enredo): harmonia, enredo, fantasias, alegorias e adereços, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente e evolução.

Lista de escolas de samba de maquete (algumas extintas) 

 Acadêmicos da Brasília
 Acadêmicos da Encantaria
 Acadêmicos da Estrela Imperial
 Acadêmicos da Folia
 Acadêmicos da Fuzarca
 Acadêmicos da Ilha
 Acadêmicos de Vila Imperial
 Acadêmicos do Litoral
 Acadêmicos do Magine
 Acadêmicos do Novo Império
 Acadêmicos do Sabiá 
 Águia Dourada
 Aliados da Zona Oeste
 Altaneiros dos Verdes Mares 
 Bafo do Tatu
 Baianinha do Samba
 Beija-flor Pernambucana
 Beija-flores de Agrolândia
 Bom Viver
 Cambaxirra do Andaraí 
 Carcará do Samba
 Cisne
 Colibri
 Coxa Bamba da Rainha
 Deusa do Ébano
 Eldorado do Japy
 Elefante Real
 Encantado de Pilares
 Falcão Imperial
 Fogo no Rabo
 Guerreiros da Liberdade
 Imperador da Ponte
 Imperatriz da Alegria
 Imperatriz de Paraty
 Imperiais da Vila
 Império da Águia
 Império da Estação Primeira da Alegria
 Império da Vila
 Império da Zona Sul
 Império de Itaquera
 Império de Petrópolis
 Império do Brasil
 Império do Patriarca
 Império dos Campos Gerais
 Império Dourado
 Império Lovatto
 Império Negro Osasco
 Império Trirriense
 Independente de Inhaúma
 Independente Suburbana
 Independentes do Combinado 
 Lua de São Jorge
 Marlim Azul
 Mini Salgueiro
 Mocidade do Itaim Paulista
 Mocidade Independente do Leme
 Mocidade Negra
 Mocidade Recreio das Flores
 Mocidade Unida da Vila
 Mocidade Unida MASF
 Monarcos do Samba
 Ouro Verde
 Rainha do Brasil
 Saudade
 Segredos do Vaticano
 Sol Maior
 Touro Enfurecido
 União da Gávea
 União Independente
 União Metropolitana
 Unidos da Pauliceia
 Unidos das Acácias
 Unidos de Santa Cruz
 Unidos do Boa Vista
 Unidos do Tijucano
 Unidos do Vila Rica

Lista de Campeões

Campeãs UESM

Campeãs ADESM

Referências

Ligações externas 
 Website oficial da UESM
 Website oficial da LAIMES

Carnaval do Brasil
Internet do Brasil
Design gráfico